Personatges:
Lempira, cacic dels lenques, poble mesoamericà dels actuals estats d'Hondures i El Salvador.
 Economia / Numismàtica:
 La lempira és la moneda nacional d'Hondures.
 Geografia:
Lempira, un dels departaments d'Hondures.
Puerto Lempira, ciutat hondurenya, capital del departament de Gracias a Dios.